Telcel puede referirse a alguna de las siguientes empresas de telecomunicaciones:

Telcel (México), empresa mexicana Radiomóvil DIPSA; o
Telcel (Venezuela), nombre anterior de Movistar, antes de ser adquirida por Telefónica Móviles.